Olmi ima više značenja:
 Olmi, Bolzano
 Olmi, Brescia
 Olmi, Chieti
 Olmi, Firenze
 Olmi, Piacenza
 Olmi, Vicenza